Існує двоє Києво-Печерських святих з іменем Мойсей:
 Мойсей Угрин з Ближніх Печер
 Мойсей Чудотворець з Дальніх Печер